Іограф (печера)
 Іограф (гірський хребет)
 Іограф-Богаз  - стежка на гірському хребті Іограф.